Židovský hřbitov v Kolíně může být:

 Starý židovský hřbitov v Kolíně
 Nový židovský hřbitov v Kolíně